Харрингтон () или Харингтон () — англоязычное имя, фамилия и топоним.

Известные носители 
 Харрингтон, Десмонд (род. 1976) — американский актёр.
 Харрингтон, Джей (род. 1971) — американский актёр.
 Харингтон, Джон (1561—1612) — английский поэт
 Харрингтон, Джон Пибоди (1884—1961) — американский антрополог-индеанист.
 Харрингтон, Дэн (род. 1945) — профессиональный игрок в покер.
 Харингтон, Кит (род. 1986) — английский актёр.
 Харрингтон, Лео (род. 1946) — американский математик.
 Харрингтон, Майк (род. 1978?) — американский бизнесмен, сооснователь Valve.
  (1928—1989) — американский политолог, социалист.
  (род. 1936) — американский политик, член Палаты представителей.
 Харрингтон, Мэй (1889—2002) — американская долгожительница.
 Харрингтон, Пол (род. 1960) — ирландский певец.
 Харрингтон, Ричард (1911—2005) — канадский фотограф, награждён орденом Канады.
 Харрингтон, Роберт Джордж (1904—1987) — американский астроном.
 Харрингтон, Скотт (род. 1993) — канадский хоккеист, защитник.
 Харрингтон, Стивен Джон (более известен как Стив Стрейндж; 1959—2015) — валлийский исполнитель популярной музыки.
 Харингтон, Чарльз (1872—1940) — британский генерал.
  (1897—1972) — британский биохимик.
 Харрингтон, Эл (род. 1980) — американский баскетболист.

Вымышленные
 Хонор (Виктория) Харрингтон — персонаж книг научного фантаста Дэвида Вебера.

Топонимы 
США
  — город в Вашингтоне.
 Харрингтон — город в Делавэре.
  — город в Мэне.

Великобритания
  — деревня в Нортгемптоншире, Великобритания.

См. также 
 
 граф Харрингтон
 Комета Харрингтона
 Комета Харрингтона — Эйбелла
  — боро в Нью-Джерси.
 Harrington — тип курток, производимых в Великобритании с 1930-х годов.
  — британская компания по производству автомобильных кузовов, работала с 1897 по 1966 года.